Semljanky (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Makijiwka, siehe Semljanky
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Semljanky (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka, siehe Semljanky (Kehytschiwka)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Semljanky (Wowtschansk)

siehe auch:
 Semljanka